Paweł Marcinkiewicz – podsędek upicki, podstoli wiłkomierski
 Paweł Franciszek Marcinkiewicz (zm. 1734/1735) – sędzia ziemski upicki, podstarości upicki, miecznik upicki
 Paweł Marcinkiewicz (ur. 1969) – polski poeta